Gharsa est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Tahar Gharsa (1933-2003), chanteur et musicien tunisien
Zied Gharsa (né en 1975), chanteur et compositeur tunisien

Toponyme
Chott el-Gharsa, chott algéro-tunisien

Homonymie de patronyme